Segue un elenco dei 644 comuni dello stato brasiliano di San Paolo (SP).

Note

Voci correlate
Comuni del Brasile

 
San Paolo